

Беняше — село в гміні Сідра Сокульського повіту Підляського воєводства
 Беняше — село в гміні Мілаково Острудського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства